Nguru – area a governo locale (local government area) della Nigeria
 Nguru – montagne della Tanzania